Ballon, a léggömb régies elnevezése

 Franciaország
Ballon, település Charente-Maritime megyében
Ballon, település Sarthe megyében